Ел Ранчито има више значења:

 Ел Ранчито (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Ранчито, Ел Мочо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Ранчито, Ел Перхуисио (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Ранчито (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ранчито, Колонија Леона Викарио (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ранчито, Ранчо Нуево (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ранчито, Ел Потрерито Акоста (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ранчито (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ранчито (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ранчито (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ранчито (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ранчито (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ранчито (Кармен, Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Ранчито (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Ранчито (Аљенде), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ранчито (Артеага, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ранчито (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ранчито (Окампо, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ранчито, Ел Верхел (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ранчито (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ранчито (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ранчито (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ранчито (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Ранчито (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ранчито (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ранчито (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ранчито (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ранчито (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ранчито (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ранчито (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ранчито (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ранчито (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ранчито (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ранчито (Санта Исабел), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ранчито (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ранчито (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ранчито, Меса де лос Кесос, Асерадеро (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ранчито (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ранчито (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ранчито, Ла Индија (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ранчито (Хименез, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ранчито (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ранчито (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ранчито (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ранчито (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ранчито (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ранчито, Ранчито де Борхес (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ранчито (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ранчито (Ноноава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ранчито, Сан Мартин (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ранчито (Окампо, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ранчито (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ранчито (Росарио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ранчито (Сан Франсиско де Борха), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ранчито, Лос Рамирез (Сан Франсиско дел Оро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ранчито (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ранчито (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ранчито (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ранчито, Мунигричи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ранчито, Рособакачи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ранчито (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ранчито (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ранчито (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ранчито (Конето де Комонфорт), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ранчито (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ранчито (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ранчито (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ранчито (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ранчито (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ранчито (Поанас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ранчито (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ранчито, Пантеон Вијехо (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ранчито (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ранчито (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ранчито (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ранчито, Ел Ранчито де Нуњез (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ранчито (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ранчито (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ранчито, Реина де ла Паз (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ранчито (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ранчито (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ранчито (Окампо, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ранчито (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ранчито, Закатенко (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ранчито (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ранчито (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ранчито (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ранчито, Лас Палмитас (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ранчито (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ранчито (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ранчито (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ранчито (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ранчито (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ранчито (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ранчито (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ранчито (Хучитан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ранчито (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито, Ел Ранчито Дос (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито, Еспириту Санто (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито, Лас Паротас (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито (Касимиро Кастиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито, Лос Наранхитос (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито (Чикилистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито, Ла Лобера (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито, Хосе де лас Росас (Езатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито (Ел Груљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито (Магдалена, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито (Мистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито, Ел Ваљесито (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито, Ел Колесио (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито (Сан Хулијан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито, Сан Исидро (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчито (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Ранчито, Ел Лимонсито (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Ранчито (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ранчито (Артеага, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ранчито (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ранчито (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ранчито (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ранчито (Хименез, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ранчито (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ранчито (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ранчито (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ранчито (Паниндикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ранчито (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ранчито (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ранчито (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ранчито, Ел Капорал (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ранчито, Ел Естабло (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ранчито, Ел Хагвеј (Хантетелко), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Ранчито (Авакатлан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Ранчито (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Ранчито (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Ранчито (Туспан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Ранчито (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Ранчито, Ел Теколоте (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ранчито (Кармен, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ранчито (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ранчито, Гвадалупе Викторија (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ранчито (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ранчито (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ранчито (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ранчито, Ел Гранеро (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ранчито (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ранчито, Авикола (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ранчито, Ел Паломар (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ранчито, Ла Петака (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ранчито (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ранчито (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ранчито (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Ранчито (Чилчотла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Ранчито (Нопалукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Ранчито, Барио де Сан Педро 1. Сексион (Тепекси де Родригез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Ранчито, Ранчо де лос Нињос (Тепекси де Родригез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Ранчито (Тлалтенанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Ранчито (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Ранчито (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Ранчито, Минте (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Ранчито (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Ранчито (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Ранчито (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Ранчито (Карденас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ранчито (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ранчито (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ранчито (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ранчито (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ранчито (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ранчито (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ранчито (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ранчито, Ел Бехукал (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ранчито (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ранчито, Бонифасио Сандовал (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ранчито (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ранчито (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ранчито (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ранчито (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ранчито (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ранчито (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ранчито (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ранчито (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ранчито, Ел Чикурал (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ранчито (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ранчито (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ранчито (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ранчито (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ранчито (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ранчито (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ранчито (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ранчито (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ранчито (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ранчито (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ранчито (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ранчито (Басерак), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ранчито (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ранчито, Коралес (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ранчито (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ранчито, Гранха Ранчо Гранде (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ранчито, Ранчо де Ми Нана и Ми Тата (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ранчито (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ранчито (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ранчито (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ранчито (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ранчито (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ранчито (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ранчито, Алехандро Камоу (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ранчито, Јухумарј (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ранчито (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ранчито (Магдалена, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ранчито (Накозари де Гарсија), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ранчито (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ранчито (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ранчито (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ранчито (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ранчито (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ранчито (Сан Хавијер), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ранчито (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ранчито (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ранчито (Сојопа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ранчито (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ранчито (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ранчито, Блокк 719 (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ранчито (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ранчито, Беља Виста (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ранчито (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ранчито (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ранчито (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ранчито (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ранчито (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ранчито, Ел Анело (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ранчито, Салитриљо (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ранчито, Серо Азул (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ранчито (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ранчито (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ранчито (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ранчито (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Ранчито (Сан Лукас Текопилко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Ранчито (Камарон де Техеда), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ранчито (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ранчито (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ранчито (Фортин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ранчито (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ранчито (Искатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ранчито (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ранчито (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ранчито (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ранчито (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ранчито (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ранчито (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ранчито (Канасин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Ранчито (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Ранчито (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Ранчито (Тринидад Гарсија де ла Кадена), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Ранчито (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Ранчито (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Ранчито, Анхел Торес Агилера (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Ранчито (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Ранчито, Ел Ранчито де лос Перез (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Ранчито, Хесус Гонзалез Санчез (Хименез дел Теул), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Ранчито (Хучипила), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Ранчито (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Ранчито (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Ранчито (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Ранчито (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Ранчито, Ел Парахе (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Ранчито (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Ранчито (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Ранчито (Табаско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Ранчито (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Ранчито, Ранчо Еколохико (Ветагранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику